Athene, de Griekse hoofdstad
 Athena (Oregon), een plaats in de Verenigde Staten
 Pallas Athena, Griekse godin
 Athena (film), een Amerikaanse musicalfilm uit 1954
 Athena (Battlestar Galactica), een personage uit de televisieserie Battlestar Galactica
 Athena (raket), een lanceerraket van Lockheed Martin voor kunstmanen
 Athena (band), een ska-punk band uit Istanboel, Turkije
 Athene (geslacht), een uilengeslacht
 Athena (schip, 2004), een door Royal Huisman gebouwd zeilschip
 Athena (schip, 2011), een snijkopzuiger van baggerbedrijf Van Oord
 Athena (naturistenvereniging), een Belgische naturistenvereniging
 Athena (ondergoed), een Frans merk van ondergoed
 Athena (bedrijf), een Japans bedrijf dat computerspellen maakt
 Athena (computerspel), een computerspel van het genre strategiespel 
 HC Athena, een hockeyclub uit Amsterdam
 Advanced telescope for high-energy astrophysics (afgekort: ATHENA), een röntgentelescoop
 Vrijmetselaarsloges:
 loge  onder het G.O.B. Athena Bruxelles (1983)
 loge  onder D.H. Athena Gent (19XX)
 loge  onder de V.G.L.B. Athena Huy (19XX)